Europa-Parlamentsvalget 2019 i Storbritannien fandt sted torsdag den 23. maj 2019. Der blev valgt 73 medlemmer af Europa-Parlamentet, kaldet MEP'er, fordelt på 12 valgkredse.

Storbritannien var stadig i gang med Brexit-forhandlinger i 2019, men trådte ikke ud af den Europæiske Union før det følgende år. Som medlem af EU var landet stadig berettiget til at vælge medlemmer til Europe-Parlamentet, men det var usikkert, hvor lang tid de valgte MEP'er vil komme til at sidde. Da Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, bortfaldt de britiske MEP'er. Som konsekvens er de britiske sæder i Europa-Parlamentet blevet omfordelt (se Sædeomfordeling efter Brexit).

Valgsystem 
Storbritannien var inddelt i 12 valgkredse til EU-valg: de ni regioner i England (dog med Gibraltar inkluderet i South West England), og desuden Skotland, Wales, og Nordirland. De sendte et varierende antal MEP'er til Bruxelles, fra tre hver i Nordirland og North East England til 10 i South East England. De 11 valgkredse på øen Storbritannien brugte et proportionelt system hvor sæder blev fordelt via D'Hondts metode, mens Nordirland brugte single transferable vote (en).

Resultat

Referencer 

Storbritannien
Politiske valg i Storbritannien